ASD kan avse:

Autismspektrumtillstånd
Azimuth Stern Drive – framdrift med roderpropeller